Enzyklopädie des islamischen Rechts bezeichnet folgende arabischsprachige Nachschlagewerke zum islamischen Recht:

 Enzyklopädie des islamischen Rechts (Ägypten), vom Awqaf-Ministerium und dem Obersten Rat für Islamische Angelegenheiten der Arabischen Republik Ägypten herausgegeben
 Enzyklopädie des islamischen Rechts (Kuwait), vom Kuwaitischen Ministerium für religiöse Stiftungen und Islamische Angelegenheiten herausgegeben